Mindelsee bezeichnet folgende Stillgewässer:
 Mindelsee, ein See auf dem Gebiet der Stadt Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland

Mindelsee bezeichnet folgende Schutzgebiete:
 Mindelsee (Landschaftsschutzgebiet), Radolfzell, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland
 Mindelsee (Naturschutzgebiet), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland
 Mindelsee (Vogelschutzgebiet), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland